Klobučak je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Sisak, Sisačko-moslavačka županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 33 stanovnika te 15 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Sisačko-moslavačkoj županiji